Osoby o tym nazwisku:
 Boris Christofowicz Richter – rosyjski wojskowy
 Boris Stiefanowicz Richter – radziecki wojskowy, współpracownik Abwehry
 Burton Richter – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Ernst Richter – niemiecki kompozytor
 Hans Richter – austriacki dyrygent
 Hans Richter – niemiecki reżyser
 Karl Richter – katolicki duchowny i polityk
 Karl Richter – niemiecki prawnik
 Karl Richter – szwedzki strzelec
 Karl Richter – niemiecki muzyk
 Leopold Richter – niemiecki piłkarz
 Max Richter – brytyjski kompozytor i pianista
 Swiatosław Richter – rosyjski pianista